Arondismentul Dax (în ) este un arondisment din departamentul Landes, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Amou
 Cantonul Castets
 Cantonul Dax-Nord
 Cantonul Dax-Sud
 Cantonul Montfort-en-Chalosse
 Cantonul Mugron
 Cantonul Peyrehorade
 Cantonul Pouillon
 Cantonul Saint-Martin-de-Seignanx
 Cantonul Saint-Vincent-de-Tyrosse
 Cantonul Soustons
 Cantonul Tartas-Est
 Cantonul Tartas-Ouest

Comune 

Dax